Dyskografia Arii – pełna dyskografia rosyjskiego heavymetalowego zespołu Arija (ros. Ария).

Albumy studyjne

Albumy koncertowe

Kompilacje

Tribute albumy

Single

Tribute albumy dla Arii 
A Tribute to Ария, 2001
A Tribute to Ария. XXV, 2010
Internet Tribute to Ария. XXV. Дай руку мне, 2011.

Arija
Arija